Дюранд (, ) — французская и английская фамилия. Известные носители:
 Дюранд, Жан Франсуа (1732—1794) — французский ботаник и врач.
 Дюранд, Кевин (род. 1974) — канадский актёр кино и телевидения, известный благодаря таким фильмам, как «Широко шагая», «Реальные кабаны», «Люди Икс: Начало».
 Дюранд, Мартин (род. 1976) — игрок сборной Аргентины по регби.
 Дюранд, Мортимер (1850—1924) — британский дипломат.
 Дюранд, Уильям Фредерик (1859—1958) — американский учёный и инженер-механик.